

Geografia 
 Elis – città del Peloponneso nell'Antica Grecia

Musica 
 Elis – album di Elis Regina del 1966
 Elis – gruppo musicale gothic metal liechtensteinese